

Уральське — село, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Уральське — селище, Приозерський район, Ленінградська область

Уральське — село, Миколаївська область, Вознесенський район

 Уральське — колишня назва села Широке (Запорізька область, Вільнянський район)